Kurt Brumme ist der Name folgender Personen:

* Kurt Brumme (Moderator) (1923–2005), deutscher Hörfunkmoderator
 Kurt Brumme (Politiker) (* 1948), deutscher Politiker (CDU)